Slate Range kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Slate Range, Alberta, berg,

USA 

 Slate Range (Kalifornien), bergskedja, Kalifornien, San Bernardino County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar